

Strumenti scientifici 
VMC – Visual Monitoring Camera (Mars Express)
VMC – Venus Monitoring Camera (Venus Express)

Codici 
 vmc – codice ISO 639-3 della lingua juxtlahuaca mixtec
 Visual Meteorological Conditions – condizioni meteorologiche per il volo a vista, in aeronautica
 ventilazione meccanica controllata – sistemi che garantiscono il ricambio dell'aria all'interno delle abitazioni senza la necessità di aprire le finestre ed evitando, così, la perdita di calore.